Топліца () — місто в Румунії, у повіті Харгіта.
 Топліца () — комуна в Румунії, у повіті Хунедоара.
 Топліца () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративний центр комуни Топліца.
 Топліца () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мелурень.
 Топліца () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Летка.